El término FVN puede referirse a:

 En deporte: Federación Vasca de Natación

 En estadística: Fracción de verdaderos negativos o Especificidad (epidemiología).